Tešanjka (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Tešanjka (rijeka), rijeka